Жусандала — географическое название в Казахстане, «полынная степь» по-казахски:

 Жусандала — равнина в Казахстане на территории Алма-Атинской и Джамбульской областей, между горами Шу-Иле и песчаным массивом Таукум.
 Жусандала — древняя крепость в Кармакшынском районе Кызылординской области.
 Жусандала — государственный заказник площадью 27 575 км² в Алматинской и Жамбыльской области

См. также 
 Жусанды